Дворце може бити:

 Дворце (Скопље), насељено мјесто у општини Сарај, Град Скопље, Северна Македонија
 Дворце (Брежице), насељено мјесто у општини Брежице, Доњепосавска регија, Словенија
 Дворце (Брунтал), насељено мјесто у округу Брунтал, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Дворце (Јихлава), насељено мјесто у округу Јихлава, крај Височина, Чешка Република